François Potel (-1613), carme flamand d'expression française ; 
 Victor Potel (1889-1947), acteur américain ;
 Jean-Yves Potel (1948-), écrivain et universitaire français. 
Patronyme normand